Atellani (della Tela) – famiglia di diplomatici e cortigiani insediatasi a Milano nel Quattrocento, probabilmente originaria della Basilicata
 Casa Atellani
 Atellani''' – abitanti del comune di Atella